Сорочинская ярмарка:

 Сорочинская ярмарка — ярмарка, проводимая в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.
 «Сорочинская ярмарка» — повесть Николая Васильевича Гоголя.
 «Сорочинская ярмарка» — опера М. П. Мусоргского в 3-х действиях.
 «Сорочинская ярмарка» (1927) — не сохранившийся фильм режиссёра Григория Гричера-Чериковера.
 «Сорочинская ярмарка» (1938) — фильм режиссёра Николай Экка.
 «Сорочинская ярмарка» (1985) — телеспектакль режиссёров Вениамина Смехова, Анны Константиновой, Марины Ишимбаевой
 «Сорочинская ярмарка» — телемюзикл по одноименной повести Гоголя режиссёра Семёна Горова.
 «Сорочинская ярмарка» — газета, издается в городе Сорочинске Оренбургской области.